M40 може да се отнася до:

 M40 -двойна звезда в съзвездието Голяма мечка
 M40 -снайперова пушка
 M40 GMC -танк
 M40 recoilless rifle –